Quarantaduesima strada (42nd Street) – film del 1933 diretto da Lloyd Bacon
 42nd Street – musical